Hardcore (HC) est un terme anglais signifiant « noyau dur ». Il peut se référer à :

Musique 
 Hardcore, chanson du groupe de rap Ideal J ;
 Hardcore, album de Daddy Freddy ;
 Hard Core, premier album solo de Paul Dean ;
 Hardcore '81, album de D.O.A. ;
 Hard Core, premier album solo de Lil' Kim ;
 Punk hardcore, généralement dénommé simplement hardcore, est un mouvement musical et artistique politisé, né peu de temps après l'explosion du punk rock à la fin des années 1970 ;
 Metal hardcore, style musical à la fois proche du punk hardcore et du metal ;
 Rap hardcore, style de rap / hip hop très souvent politisé, avec des paroles explicites voire dures ;
 Techno hardcore mouvement musical correspondant à un style de musiques électroniques, qui évolue dans les 140-150bpm et pouvant parfois dépasser les 250-300bpm, selon les nombreux styles que peut représenter le Hardcore (voir Gabber, Speedcore, etc.).

Autres 
 Hardcore gamer, joueur qui s'implique énormément dans un jeu vidéo ;
 Catch hardcore, catch très violent ;
 Pornographie hard, ou hardcore (littéralement ), forme très explicite de pornographie ;
 Hardcore, film américain de 1979, réalisé par Paul Schrader, dans lequel George C. Scott part à la recherche de sa fille disparue, qu'il soupçonne d'avoir été enlevée par un réseau produisant des snuff movies ;
 Hardcore, film grec de 2004, réalisé par Dennis Iliadis
 Hardcore, film russo-américain de 2015, réalisé par Ilya Naishuller, dans lequel un homme en partie cyborg se bat pour sauver sa femme ;
 Hardcore, court métrage néerlandais de Vincent van Zelm sorti en 2006 ;
 Hardcore, court métrage australien d'Ivan Tinoco sorti en 2010 ;
 Vrai programmeur (informatique).

Articles connexes